Српски устанак може означавати:

 Српски устанак (1034-1042), устанак Стефана Војислава
 Српски устанак (1040-1041), устанак Петра Дељана
 Српски устанак (1072), Бодинов устанак
 Српски устанак (1594), Банатски устанак
 Српски устанак (1596-1597), Грданов устанак
 Српски устанак (1788), Кочина крајина
 Српски устанак (1804-1813), Први српски устанак
 Српски устанак (1814), Хаџи-Проданова буна
 Српски устанак (1815), Други српски устанак
 Српски устанак (1826), Бирчански устанак
 Српски устанак (1834), Поп-Јовичина буна
 Српски устанак (1841), Нишки устанак
 Српски устанак (1848-1849), Српски устанак у јужној Угарској
 Српски устанак (1869), Кривошијски устанак
 Српски устанак (1875-1878), Невесињска пушка - српски устанак у Херцеговини и босанској Крајини
 Српски устанак (1878), Кумановски устанак
 Српски устанак (1917), Топлички устанак

Види још 
 Српско-турски рат (вишезначна одредница)
 Херцеговачки устанак (вишезначна одредница)
 Устанак у Босни и Херцеговини (вишезначна одредница)
 Устанак у Србији 1941.
 Устанак у Црној Гори 1941.
 Устанак у Херцеговини 1941.
 Српски устанак у Србу 1941.
 Устанак у Хрватској 1941.
 Српско-турски ратови